Walrus – typ holenderskich okrętów podwodnych
 "Walrus" – holenderski okręt podwodny typu Balao, pierwotnie jako amerykański USS "Icefish" (SS-367)
 "Walrus" – holenderski okręt podwodny typu Walrus
  – okręty US Navy
 Walrus HULA – eksperymentalny sterowiec
 Supermarine Walrus – brytyjska łódź latająca
 Westland Walrus – brytyjski samolot rozpoznawczy